Влади́мир Па́влович Се́ркин (род. 6 октября 1955 года, Якутск) — профессор НИУ ВШЭ, доктор психологических наук, писатель. Автор монографий, учебников по психосемантике и более 160 научных и научно-методических работ. Бестселлеры Владимира Серкина «Хохот Шамана», «Свобода Шамана» и «Звезды Шамана» переведены на многие европейские языки.

Биография 
Владимир Павлович Серкин родился 6 октября 1955 года в Якутске.
Доктор психологических наук.

Основные места работы
 профессор на кафедре психологии Северо-Восточного государственного университета (Магадан)
 профессор НИУ ВШЭ (Москва)

По годам
 1984 — окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова;
 специальность: «Психология».
 1988 — Кандидат психологических наук: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова:
 Тема диссертации: «Функциональный генез значения в практической деятельности».
 1992 — Ученое звание: Доцент
 2005 — Доктор психологических наук: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова:
 Тема диссертации: «Структура и функции образа мира в практической деятельности».
 2006 — Ученое звание: Профессор.
 2011 — профессор факультета социальных наук Департамента психологии в НИУ ВШЭ.

Научные интересы 
 Сознание
 Образ мира и образ жизни
 Профессиональная специфика образа мира и образа жизни
 Неврозы отложенной жизни
 «Проектирование и оптимизация работы социотехнических систем (СТС) и СЧМ, деятельность человека с СТС и СЧМ»

Публикации 
Автор трёх учебников (рекомендованы Советом по психологии учебно-методического объединения университетов РФ):
 «Методы психосемантики». М.: Аспект-Пресс, 2004. 213 с;
 «Методы психологии субъективной семантики и психосемантики». М.: Пчела, 2008. 364 с).

Также, им написано две монографии и более 160 научных и научно-методических работ.
 «Современная психология. Теория и методология. Т.1»

Автор серии литературных произведений («Хохот Шамана», «Свобода Шамана», «Звезды Шамана» и др., выдержавшей более пятидесяти переизданий в России, переизданной в Германии на немецком языке (с 2009 г.). Также некоторые книги переведены на литовский и болгарский языки.

Цитаты

Награды 
 март 2006 — Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (Министерство образования Российской Федерации).

Примечания

Ссылки 
 Се́ркин Владимир Павлович // Профессор: Факультет социальных наук / Департамент психологии
 Психолог Владимир Серкин о феномене современных отшельников

 Серкин Владимир Павлович // доктор психологических наук с 2005 года // профессор по специальности № Психология с 23 ноября 2006 г. // Национальный Исследовательский Университет «Высшая Школа Экономики»